Abrocomas o Abrocomes es un antiguo nombre persa. Puede referirse a:
Abrocomes, un hijo de Darío I.
Abrocomas, un general de Artajerjes II.